Charles Armand René de La Trémoille – nobile francese
 Charles Belgique Hollande de La Trémoille – nobile francese
 Charles Bretagne Marie de La Trémoille – nobile e militare francese
 Charles Louis Bretagne de La Trémoille – nobile francese
 Henri Charles de La Trémoille – nobile francese
 Jean Bretagne Charles de La Trémoille – nobile e militare francese